Akid steht für:
 Akid (Einheit), ein altes Längenmaß
 Mohammed Ali Akid, (1949–1979), tunesischer Fußballspieler

AKID steht für:
 die deutsche Variante des Akronyms ACID; Charakterisierung von Transaktionen in Datenbanken (DBMS)

AKID